Verdel (motorfiets), een Frans historisch merk van motorfietsen
 Verdel (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska in de Verenigde Staten

Personen 
 Kirsten Verdel, Nederlands politica
 Rachelle Verdel, Nederlands actrice en danseres